Iga Świątek era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta da Elena Rybakina in semifinale.

In finale la Rybakina ha sconfitto Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-6(11), 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Iga Świątek (semifinali)
  Aryna Sabalenka (finale)
  Jessica Pegula (quarto turno)
  Ons Jabeur (terzo turno)
  Caroline Garcia (quarto turno)
  Coco Gauff (quarti di finale)
  Maria Sakkarī (semifinali)
  Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Elena Rybakina (campionessa)
  Veronika Kudermetova (terzo turno)
  Ljudmila Samsonova (secondo turno)
  Beatriz Haddad Maia (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Barbora Krejčíková (quarto turno)

  Karolína Plíšková (quarto turno)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)
  Madison Keys (secondo turno, ritirata)
  Magda Linette (secondo turno)
  Paula Badosa (terzo turno)
  Zhang Shuai (secondo turno, ritirata)
  Martina Trevisan (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Petra Martić (secondo turno)
  Anastasija Potapova (terzo turno)
  Anhelina Kalinina (terzo turno)
  Marie Bouzková (secondo turno)
  Donna Vekić (secondo turno)
  Leylah Fernandez (terzo turno)
  Amanda Anisimova (secondo turno)
  Bianca Andreescu (terzo turno)

Wildcard 

  Sofia Kenin (secondo turno)
  Ann Li (primo turno)
  Elizabeth Mandlik (secondo turno)
  Caty McNally (primo turno)

  Emma Navarro (secondo turno) 
  Peyton Stearns (secondo turno) 
  Katie Volynets (primo turno) 
  Dajana Jastrems'ka (secondo turno)

Ranking Protetto 

  Karolína Muchová (quarti di finale)
  Evgenija Rodina (secondo turno)

  Markéta Vondroušová (quarto turno)

Qualificate 

  Kimberly Birrell (primo turno)
  Ysaline Bonaventure (primo turno)
  Cristina Bucșa (secondo turno)
  Olga Danilović (primo turno)
  Varvara Gračëva (quarto turno)
  Ashlyn Krueger (primo turno)

  Rebeka Masarova (primo turno) 
  Rebecca Peterson (quarto turno) 
  Arantxa Rus (primo turno) 
  Laura Siegemund (primo turno) 
  Katie Swan (primo turno) 
  Lesja Curenko (terzo turno, ritirata)

Lucky losers 

  Magdalena Fręch (secondo turno)
  Dalma Gálfi (secondo turno)

<ol start="3">
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Indian Wells Masters 2023